„Форд C-Макс“ (Ford C-Max) е модел компактни MPV-автомобили на американската компания „Форд“, произвеждани от 2003 до 2019 година.

Двете поколения на „C-Макс“ са базирани съответно на първото и второто поколение на популярния среден автомобил „Форд Фокус“. Първоначално предназначен главно за европейския пазар, от 2012 година второто поколение на „C-Макс“ се продава и в Съединените щати, където става първият автомобил на компанията, предлаган само с хибридни двигатели. Второто поколение има и вариант с удължена база и седем места – „Форд Гранд C-Макс“.

Бележки 

C-Макс
Многофункционални автомобили